Ishockey vid olympiska vinterspelen 1972 spelades i Sapporo, Japan, och vanns av Sovjetunionen före USA och Tjeckoslovakien. Kanada deltog inte på grund av det så kallade Kanadabråket.

Matchen mellan Sverige och Tjeckoslovakien finns skildrad i en högstämt parodisk visa av Olle Adolphson kallad Vi segrade ändå.

Medaljfördelning

Kvaliceringsmatcher 
Vinnarna i de här matcherna spelade i grupp A om platserna 1-6. Sovjetunionen var redan säkrad en plats eftersom Sovjetunionen vann föregående OS-ishockey. Förlorarna spelade i grupp B om platserna 7-11.

Grupp A 
Ettan vann guld, tvåan silver och trean brons.

Grupp B 
Lag som förlorade sina matcher i kvalificeringsrundan, spelade i denna grupp.

Poängligan

Slutställning

Laguppställningar

Sovjetunionen 
Juri Blinov, Valerij Charlamov, Vitali Davydov, Anatolij Firsov, Aleksandr Jakusjev, Viktor Kuskin, Vladimir Lutsjenko, Aleksandr Maltsev, Boris Michailov, Jevgenij Misjakov, Aleksandr Pasjkov, Vladimir Petrov, Aleksandr Ragulin, Igor Romisjevskij, Vladimir Sjadrin, Jevgenij Simin, Vladislav Tretiak, Valerij Vasiljev, Vladimir Vikulov, Gennadij Tsygankov

USA 
Kevin Ahearn, Charles Brown, Henry Boucha, Keith Christiansen, Michael Curran, Robbie Ftorek, Mark Howe, Jeffrey Hymanson, Stuart Irving, James McElmury, Richard McGlynn, Thomas Mellor, Ronald Näslund, Walter Olds, Franklynn Sanders, Craig Sarner, Peter Sears, Timothy Sheehy

Tjeckoslovakien 
Vladimír Bednar, Josef Černý, Vladimír Dzurilla, Richard Farda, Ivan Hlinka, Jiří Holeček, Jaroslav Holík, Jiří Holík, Josef Horešovský, Jiří Kochta, Oldřich Macháč, Vladimír Martinec, Václav Nedomanský, Eduard Novák, František Pospíšil, Bohuslav Šťastný, Rudolf Tajčnar, Karel Vohralik

Sverige 
Christer Abrahamsson, Christer Andersson, Leif Holmqvist, Thommy Abrahamsson, Thommie Bergman, Kenneth Ekman, Kjell-Rune Milton, Bert-Ola Nordlander, Lars-Erik Sjöberg, Stig Östling, Inge Hammarström, Hans Hansson,
Stig-Göran Johansson, Hans Lindberg, Mats Lindh, Tord Lundström, Lars-Göran Nilsson, Björn Palmqvist, Håkan Pettersson, Håkan Wickberg, Mats Åhlberg

Se även 
 VM i ishockey 1972

Referenser

Noter

Externa länkar

Olympiska vinterspelen 1972
1972
Olympiska spelen
Sporter vid olympiska vinterspelen 1972